Mallorca Challenge 2023 var den 32. udgave af cykelløbsserien Mallorca Challenge og blev arrangeret i perioden 25. til 29. januar 2023. Mallorca Challenge bestod af fem løb og var en del af UCI Europe Tour 2023 i kategorien 1.1.

Resultater

Trofeo Calvià

Trofeo Ses Salines-Alcudia

Trofeo Port d'Andratx-Mirador D'es Colomer

Trofeo Serra de Tramuntana

Trofeo Playa de Palma

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke
* OTL = kom ikke i mål indenfor tidsgrænsen

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

UCI Europe Tour 2023
2023